

Ментор — місто, штат Кентуккі
 Ментор — місто, штат Міннесота
 Ментор — місто, штат Огайо
 Ментор — місто, штат Вісконсин